SP — аббревиатура
  – одно из обозначений для следа матрицы, от  — след.
 SP (от ) — то же, что сингл.
 SP (от ) — оригинальное название мультсериала Южный парк.
 SP (от ) — набор обновлений, исправлений и/или улучшений компьютерной программы (пакет обновления).
 S.P. (Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum, S.P., Sch.P.) — католический монашеский орден.
 SP (от ) — регистр 16-битных процессоров x86-архитектуры (указатель стека)
 SP (от ) — компания-производитель USB-флеш-накопителей, карт памяти, жёстких дисков и т. п.
 SP (от англ. Stored Procedure) — хранимая процедура.
 SP-350 Denise — малый подводный аппарат, рассчитанный на экипаж из двух человек.
 SP-Forth — реализация языка Forth.
 SP-II-b — чехословацкий средний пехотный танк, созданный в 1930-е годы.
 SP-Moto Racing Team — украинская спортивная профессиональная команда мастеров по шоссейно-кольцевым мотогонкам.
 SP-сеть — разновидность блочного шифра, предложенная в 1971 году Хорстом Фейстелем.
 

 
 SP Модель (линейка моделей)  охотничьего двуствольного ружья с вертикальным расположением стволов, производителя ATA Arms (Турция).

См. также 
 СП